Des autoroutes de plusieurs pays portent le code A401 :
 Autoroute ontarienne 401 reliant Windsor à Rivière-Beaudette au Canada ;
 Autoroute française A401, ancienne autoroute qui reliait l’A40 à la frontière Suisse ;
 Autoroute russe A401 reliant le port et l’aéroport de Petropavlovsk-Kamtchatski.